Григо́рий Петухо́в: Петухов, Григорий Иванович (1936—2010) — советский и российский партийный и государственный деятель.
 Петухов, Григорий Павлович (1974) — российский поэт.
 Петухов, Григорий Фёдорович (1921—1989) — Герой Социалистического Труда.